Wegweiher ist ein Seenname:

 Wegweiher (Rötlein), Weiher im Lauf der Rotach bei Rötlein, Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Wegweiher (Sulzach), Weiherkette im Lauf des Wegweiherbachs zur Sulzach bei Sulzach, Markt Dürrwangen, Landkreis Ansbach, Bayern